XXVI Wyścig Pokoju – odbył się na trasie Praga – Warszawa – Berlin w dniach 9-26 maja 1973 roku. Do 16-etapowego wyścigu (plus prolog i epilog), którego trasa wynosiła 2083 km, wystartowało 99 zawodników z 17 drużyn.

Lista startowa

Wyniki

Prolog, (9 maja 1973), Praga (19 km), jazda indywidualna na czas

I etap, (10 maja 1973), Praga – Pardubice (88 km)

II etap, (11 maja 1973), Pardubice – Brno (135 km)

III etap, (12 maja 1973), Brno – Dubnica (156 km)

IV etap, (13 maja 1973), Dubnica – Bańska Bystrzyca (170 km)

V etap, (14 maja 1973), Bańska Bystrzyca – Poprad (144 km)

VI etap, (16 maja 1973), Tatrzańska Łomnica – Kraków (151 km)

VII etap, (17 maja 1973), Kraków – Kielce (118 km)

VIII etap, (18 maja 1973), Starachowice – Radom, (40 km), jazda indywidualna na czas

IX etap, (18 maja 1973), Radom – Warszawa (128 km)

X etap, (19 maja 1973), Nieporęt – Włocławek (154 km)

XI etap, (20 maja 1973), Toruń – Poznań (150 km)

XII etap, (22 maja 1973), Lubin – Görlitz (110 km)

XIII etap, (23 maja 1973), Görlitz – Drezno (100 km)

XIV etap, (24 maja 1973), Drezno – Halle (168 km)

XV etap, (25 maja 1973), Halle – Poczdam (157 km)

XVI etap, (26 maja 1973), Poczdam – Berlin (86 km)

Epilog, (26 maja 1973), Berlin (9 km), jazda indywidualna na czas

Klasyfikacja indywidualna 
Koszulka żółta

Klasyfikacja drużynowa 
Koszulka błękitna.

Na wynik składa się rzeczywista suma czasów – bez bonifikat – trzech pierwszych zawodników drużyny na każdym etapie oraz prologu.

Klasyfikacje dodatkowe

Klasyfikacja Górska 
Koszulka zielona.

O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na górskich premiach pierwszej i drugiej kategorii.

Klasyfikacja Najaktywniejszych 
Koszulka fioletowa.

O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na lotnych i górskich premiach.

Bibliografia 
 Tuszyński, B., Wyścig Pokoju 1948-1988, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1989, s. 340-362.

Linki zewnętrzne 
 Serwis poświęcony Wyścigowi Pokoju 

1973
1973 w Polsce
1973 w Europie